Meko Nko Roku (Malabo, 1978) es el nombre completo de Meko, un MC ecuatoguineano, principal exponente del rap de este país.

Biografía 

En su tierra natal hizo sus primeros temas de rap, con una filosofía y temática muy particular. Emigró a España en 1992, afincándose en Madrid, y aunque actualmente reside en Malabo, ha realizado la parte más prolífica de su carrera musical en tierras españolas. Grabó algunas maquetas para uso personal, de las que solo conserva una que nunca ha hecho pública. 

En la actualidad Meko vive en su tierra natal, donde continua promocionando su rap y el de las nuevas promesas de la escena rapera de Guinea Ecuatorial.

Inicios profesionales 

Su primera aparición discográfica es en el disco "69 Studio El Plan Perfecto" de Dj Paco alias Dj Jam. Fundó junto con El Chojin, Zenit, Kraze Negroze y Zatu el grupo 995, una colaboración entre diferentes artistas, que nació con el objetivo de hacer un disco de rap barato y de calidad.

En el año 2003 editó junto con Kraze Negroze un disco titulado "AK-47", en el que tienen algunos temas en inglés como "Afro fu 3 (All Afrique na one)". Ese mismo año montó una tienda de ropa y discos en Madrid junto con El Chojin. El nombre de la tienda es el mismo que su crew: "WFN".

Carrera en solitario 

Aunque él prefiere hacer temas con otros artistas, en 2004 decidió grabar un disco en solitario, titulado "Zona de guerra" con la compañía discográfica Boa Music. La temática de este disco es muy variada, pero principalmente muestra su descontento con el mundo, con una visión particular y personal de sus raíces africanas y sus problemas con el racismo.

En este disco destaca el tema que abre el disco "Intro, soñé" en el que se apoya en la melodía de un piano y habla sobre los sueños que tiene África por poder desarrollarse dignamente. También merece la pena destacar "Ya no hables más corazón" en el que encadena varios silogismos muy críticos. No faltan temas clásicos en el rap como las mujeres en "Culogordo bombogordo" o la competición en "Qué es ser un mc".

El 26 de mayo de 2009 salió a la venta su segundo LP en solitario, titulado "Lo que dan los años", consistente en 20 temas y, al igual que su primer LP en solitario, salió bajo el sello de la discográfica Boa Music. Este disco está producido por Jota Mayúscula, Victor Bondjale, Fosiblanco, Loko-P, Paisa, Supernafamacho y DJ Caution y en él encontramos colaboraciones de Astrid Jones, Edith Salazar, Black Bee, Keshia, Karim, Xcese, El Chojin, Junior Vip, Luna, Mambo Abdik, Primer Dan, DXL, El Paisa y Duddi Wallace.

Discografía

Con 995 
 "995 Hip Hop volumen 1" (LP) (2001)
 "995 Hip Hop volumen 2" (LP) (2002)

Con Kraze Negroze 
 "AK-47" (LP) (2003)

En solitario 
 "Zona de guerra" (LP) (Boa Music, 2004)
 "Lo que dan los años" (LP) (Boa Music, 2009)

Colaboraciones 
 Dj Paco alias Dj Jam "69 estudio el plan perfecto" (2000)
 El Chojin "Sólo para adultos" (2001)
 El Chojin "Cuando hay obstáculos" (2002)
 El Chojin "...Jamás intentes negarlo" (2003)
 Bombo Records "Kompetición" (2003)
 Bombo Records "Noveles vol. 1" (2003)
 Bombo Records "K2: Kompetición II" (2004)
 Jota Mayúscula "Una vida Xtra" (2004)
 Mitsuruggy "¿Qué vale la pena?" (En paz, 2004)
 El Chojin "8jin" (2005)
 Frank-T "Sonrían por favor" (2006)
 Varios "Tiempo de kambio" (2006)
 Black Bee "Génesis" (2006)
 Jota Mayúscula "Camaleón" (2006)
 La Mala Rodríguez "Por la noche" (2006)

Véase también 
 Hip hop español
 995
 Manzzini Brothers

Nacidos en Malabo
Raperos de la Comunidad de Madrid
Cantantes de Guinea Ecuatorial
Emigrantes hacia España